Diodorus es un género extinto de dinosauriforme silesáurido (un pariente basal de los dinosaurios) del Triásico Superior (¿Carniense? - Noriense) hallado en la Formación Timezgadiouine de la Cuenca Argana de Marruecos. Fue denominado por Diodoro, un legendario rey del pueblo bereber hijo de Sófax, el fundador de Tánger y también en honor de Diodoro Sículo, un historiador griego del siglo I quien escribió acerca del África del Norte. El epíteto de la especie, scytobrachion, es el término en griego antiguo para "armado de cuero", pero también honra a Dionisio Escitobraquión, un mitógrafo quien hizo crónicas de la historia mítica del Norte de África.

 
 
El holotipo y todos los materiales referidos fueron hallados en una única cantera en la base del Miembro Lutita de Irohalene de la formación Timezgadiouine en el noreste de la Cuenca Argana, a 2.9 kilómetros al este de Imziln, Marruecos. Diodorus puede ser distinguido de otros silesáuridos por la presencia de dientes anteriores que decrecen en tamaño por la presencia de dientes inclinados hacia delante, que disminuyen de tamaño hacia el extremo anterior del dentario y una cresta lateral distintas que corren paralelas al reborde alveolar del dentario. En un análisis filogenético, se halló que Diodorus es el taxón hermano del silesáurido brasileño Sacisaurus.

Cladograma de Silesauridae según Kammerer et al., 2011:

Referencias 

Dinosauromorpha
Fósiles del Triásico
Reptiles extintos
Fósiles de África